Nagy Szent Baszileiosz (Nagy Szent Vazul, Nagy Szent Bazil) (329/330–379)
 Szeleukiai Baszileiosz (? –459?), Szeleukia püspöke
 Ankürai Baszileiosz (? –364?), ankürai püspök
 I. Baszileiosz (812–886) bizánci császár (867–886)
 II. Baszileiosz, bizánci császár (976–1025), a „Bolgárölő”